Mumbongo ist der Familienname folgender Personen:
Charité Mumbongo (* 2002), schwedische Handballspielerin
Joel Mumbongo (* 1999), schwedischer Fußballspieler